

Nom de famille 
 Diego Gavilán (né en 1980), footballeur international paraguayen.
 Jaime Gavilán (né en 1985), footballeur espagnol.
 Kid Gavilan (1926-2003), boxeur cubain.
 Manuel Gavilán (1920-2010), footballeur international paraguayen.

Toponymes

Gavilán : localité de l'État d'Amazonas ;
 Gavilán : localité de la paroisse civile de Ciudad Bolivia, de la municipalité de Pedraza dans l'État de Barinas ;
 Gavilán : localité de la paroisse civile de San José de Unare de la municipalité de Pedro Zaraza dans l'État de Guárico.

Autre 
 Gavilan SC, premier ordinateur commercialisé en tant qu'ordinateur portable.